Autheuil ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Autheuil (Orne), ehemalige Gemeinde im Département Orne
Autheuil (Eure-et-Loir), ehemalige Gemeinde im Département Eure-et-Loir

mit Namenszusatz:
Autheuil-Authouillet im Département Eure
Autheuil-en-Valois im Département Oise

Siehe auch: Auteuil (Begriffsklärung)